Lita: It Just Feels Right è un documentario biografico del 2001, incentrato sulla carriera di Amy Dumas, meglio conosciuta come Lita.

Trama 
Il documentario analizza l'infanzia e la carriera di Lita nel wrestling.

Dumas parla della sua infanzia e di come abbia iniziato a praticare il wrestling dopo aver visto uno show di wrestling messicano, del debutto nella World Wrestling Federation, della prima vittoria del titolo, delle rivalità con Trish Stratus, Ivory, Stephanie McMahon e Chyna, e di un servizio fotografico con altre Divas della federazione.

Inoltre nel documentario vengono mostrati dei match e un servizio fotografico.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film documentari statunitensi
Film documentari biografici